Алексе́єнко — українське прізвище. Зросійщений варіант прізвища Олексієнко.

Відомі носії 
 Алєксєєнко Андрій Вікторович (1963) — український дипломат і розвідник, керівник Служби зовнішньої розвідки україни.
 Алексеєнко Андрій Анатолійович (1978) — російський політик, міський голова Краснодара.
 Алексеєнко Борис Васильович (1929, Краснодар) — український композитор.
 Алексеєнко Вадим Миколайович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алексеєнко Володимир Васильович (1933) — епідеміолог, доктор медичних наук (1985).
 Алексеєнко Володимир Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Алексеєнко Зоя Костянтинівна (1934, Дніпропетровськ) — лікар-терапевт, кардіолог, доктор медичних наук (1992), професор (1992).
 Алексеєнко Кирило Олексійович (1997, Санкт-Петербург) — російський шахіст, гросмейстер (2015).
 Алексеєнко Іван Пименович (1899–1966) — український ортопед-травматолог, кандидат медичних наук (1939).
 Алєксєєнко Ігор Ростиславович — кандидат біологічних наук, генеральний директор НАН України.
 Алексеєнко Михайло Іванович — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант авіації.
 Алексеєнко Михайло Мартинович (1847, Катеринослав — 1917, Петроград) — юрист і експерт-фінансист.
 Алексеєнко Олександр Васильович (1939) — хірург, доктор медичних наук (1981), професор (1985).
 Алексеєнко Олександр Дмитрович (1933) — важкоатлет, тренер.
 Алексеєнко Олексій Сергійович — український волонтер, нагороджений медаллю «За врятоване життя».
 Алексеєнко Ренетта Іванівна (1923, Київ) — українська акторка, заслужена артистка УРСР (1977).

Див. також 
 Алексєєнко Людмила Михайлівна (нар. 1963) — український вчений у галузі економіки. Дочка М. Алексеєнка. Доктор економічних наук (2006 р.), професор (2006 р.).
 Алексенко
 Олексієнко

Алексієнко 
 Алексієнко Петро Карпович (* ? — † 1919) — рибалка з села Осокорків, який 15 грудня 1919 року провів по тонкій дніпровій кризі до Києва 2-й Богунський полк 44-ї стрілецької дивізії.
 Алексієнко Федір Микитович (* ? — † 1904) — український ботанік, мандрівник.

Українські прізвища